Les Sept Péchés capitaux (1910)
 Les Sept Péchés capitaux (1952)
 Les Sept Péchés capitaux (1962)
 Les Sept Péchés capitaux (1992)